Fragment (lat. zlomek, od frangere, lámat) může označovat:

 zlomek – matematický zápis podílu dvou výrazů
 úlomek – oddělená část celku
 torzo – umělecké dílo (zobrazení trupu bez končetin a/nebo hlavy)

Jiné významy 
 Nakladatelství Fragment
 Muratoriho fragment – nejstarší seznam biblického kánonu
 Okazakiho fragment – úsek nově replikované DNA

Související články 
 fragmentace, defragmentace

Externí odkazy